Tannen bezeichnet

 Tannen, eine Gattung von Nadelbäumen in der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae)

Tannen heißen folgende geographische Objekte:
 Tannen (Neuenstein), Weiler im Stadtteil Grünbühl der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tannen (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Tannen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Tannen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Tannen (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 eine Ortschaft in der Gemeinde Arni BE, Kanton Bern
sowie:
 Gartower Tannen, Waldgebiet in Niedersachsen
 Große Tannen, Schutzgebiet
 Langes Tannen, Parkgelände bei Uetersen, Schleswig-Holstein
 Sander Tannen, Waldrücken im Hamburger Stadtteil Lohbrügge

Tannen ist der Familienname folgender Personen:
 Deborah Tannen (* 1945), US-amerikanische Soziolinguistin
 Karl Tannen (1827–1904), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Theodor Tannen (1827–1893), deutscher Landwirt und Politiker
 Wilhelm Tannen (1803–1864), deutscher Richter und Politiker

Siehe auch: 
 Tanne, Tanen, Thannen, Tanen, Zu den drei Tannen, Unter Tannen